Sky (plaats), een plaats in Noorwegen
 Sky Limited, een Brits satelliettelevisienetwerk
 Sky One, een Brits televisiekanaal
 Sky Italia, een televisienetwerk uit Italië in het bezit van News Corporation
 Sky (2015), een film uit 2015
 Team Sky, een Britse wielerploeg
 Sky (auto), een Frans automerk
 Sky (band), een Australische band
 Sky (label), een Nederlands platenlabel, dochter van Telstar
 Sky Records (Duitsland), een Duits voormalig platenlabel opgericht in 1975 door Günter Körber
 Sky Records (Pennsylvania), een Amerikaans platenlabel opgericht in de jaren negentig